Авенида Ла-Плата () — улица в городе Буэнос-Айрес, Аргентина. Получила своё название от города Ла-Плата, столицы провинции Буэнос-Айрес.

Особенности 
Улица идёт с севера на юг и имеет двухстороннее движение. На углу пересечения с проспектом Авенида Ривадавия, расположена станция метро Рио-де-Жанейро Линии A, а на пересечении с улицей Авенида Сан-Хуан расположена станция метро Авенида Ла-Плата Линии E. По адресу 1700 находится спортивный клуб Сан-Лоренсо де Альмагро и где был стадион Гасометро который считался одним из самых символичных стадионов в Буэнос-Айресе. Стадион был снесен в 1982 году, а на его месте теперь супермаркет.

Описание 
Начинаясь на углу улиц Авенида Ривадавия и Рио-де-Жанейро, она служит границей районов Кабальито и Альмагро. Далее на пересечении улиц Авенида Сан-Хуан и Авенида Директорио, образует границу между районами Парке Чакабуко и Боэдо. Заканчивается в районе Нуэва Помпея в южной части города, на проспекте Авенида Saenz, в нескольких метрах от железнодорожной станции Línea Belgrano Sur.

Примечания 

Ла-Плата
Альмагро (Буэнос-Айрес)